Nebo SVU – typ radaru używany w rosyjskich siłach obrony powietrznej. Jest to część rodziny radarów Nebo.

Cele 
 automatyczne wykrywanie, pozycjonowanie i śledzenie aktualnych celów powietrznych, w tym antybalistycznych i cichych ukrytych celów
 identyfikacja wroga
 lokalizacja aktywnych zagłuszaczy
 identyfikacja celu podczas działania w ramach zarówno zaawansowanych automatycznych systemów dowodzenia i kontroli obrony powietrznej, jak i niezautomatyzowanych systemów kontroli

Cechy konstrukcyjne 

 aktywna matryca skanowana elektronicznie (AESA) z konwersją sygnału danych analogowo-cyfrowych w każdym rzędzie matrycy
 cyfrowe przetwarzanie sygnału czasoprzestrzennego
 elastyczne dostosowanie systemu przetwarzania sygnału do środowiska elektronicznych środków zaradczych i stanu radaru
 wysokowydajny cyfrowy system wskazywania ruchomych celów, umożliwiający niezawodne śledzenie celów powietrznych w warunkach wilgotności i pasywnym zakleszczeniu
 tłumienie płatów bocznych
 Zastosowanie zakresu fal metrowych czyni radar prawie niewrażliwym na obecne i przyszłe pociski antyradiacyjne

Przypisy 

Radary wojskowe
Radary antybalistyczne